Wintersburg ist

 der deutsche Name der Stadt Wintersbourg (Lothringen, Frankreich)
 Wintersburg (Arizona) (USA)
 ein Erholungsgebiet bei Braunfels (Hessen, Deutschland) 

Siehe auch:
 Winterburg